Carlos Augusto Federico de Waldeck-Pyrmont (en alemán: Karl August Friedrich zu Waldeck-Pyrmont; Hanau, 24 de septiembre de 1704-Arolsen, 29 de agosto de 1763) fue príncipe de Waldeck-Pyrmont y comandante de las fuerzas holandesas en la guerra de sucesión austríaca.

Biografía 
Carlos era el segundo hijo del príncipe Federico Antonio Ulrico de Waldeck-Pyrmont y de la condesa palatina Luisa de Zweibrücken-Birkenfeld. En 1728, su padre y su hermano mayor, Cristián Felipe, murieron, y entonces se convirtió en príncipe de Waldeck-Pyrmont.

La familia Waldeck tenía una tradición de servicio militar en el ejército holandés. El príncipe Jorge Federico de Waldeck ya había liderado al ejército holandés en la guerra de los Nueve Años. En la guerra de sucesión austríaca, Carlos fue elegido como comandante del ejército holandés por los Estados Generales de los Países Bajos, como contrapeso del príncipe Guillermo IV de Orange, quien confió completamente en su cuñado, el duque de Cumberland. El ejército holandés a las órdenes de Carlos Augusto Federico fue derrotado en la batalla de Fontenoy, la batalla de Rocoux y en la batalla de Lafelt.

En 1746, Carlos se convirtió en mariscal de campo del Sacro Imperio Romano Germánico.

Matrimonio y descendencia 
En Zweibrücken, el 19 de agosto de 1741, Carlos Augusto se casó con su prima hermana, la condesa palatina Cristiana Enriqueta de Zweibrücken (1725-1816), hija del conde palatino Cristián III de Zweibrücken.

La pareja tuvo siete hijos:
 Carlos (1742-1756).
 Federico Carlos Augusto (1743-1812), príncipe de Waldeck-Pyrmont.
 Cristián Augusto (1744-1798), mariscal de campo en el ejército portugués.
 Jorge I (1747-1813), príncipe de Waldeck-Pyrmont. Casado con la princesa Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen.
 Carolina (1748-1782), casada con Peter von Biron, último duque de Curlandia y Semigalia.
 Luisa (1751-1816), casada con el duque Federico Augusto de Nassau.
 Luis (1752-1793), muerto en acción cerca de Kortrijk.

Ancestros

Referencias 
 
 L. Curtze: Geschichte und Beschreibung des Fürstentums Waldeck. Arolsen, 1850 S.617f.

Militares de los Países Bajos del siglo XVIII
Príncipes de Waldeck-Pyrmont
Mariscales de campo de Austria
Personas de la guerra de sucesión austríaca
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico